ES poate fi:
 Einsteiniu, element chimic cu simbolul Es
 Spania, codul ISO și FIPS 10-4 al acestei țări (de la prescurtarea numelui țării în spaniolă, España)
 .es este un domeniu de internet de nivel superior, pentru Spania
 Espírito Santo, unitate federativă în Brazilia, codul ISO 3166-2:BR
 Limba spaniolă, codul ISO 639-1
 Es (chirilic), literă în limbile bulgară, sârbă, rusă
 Es, prefix întâlnit frecvent în limba nume în limba spaniolă (exmplu: Es Castell)